World Environment Day – giornata mondiale dell'ambiente.
 Willis-Ekbom Disease – sindrome delle gambe senza riposo

Codici 
 WED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wedau (Papua Nuova Guinea)